Vladimir Fernández (scheidsrechter), Salvadoraans (assistent)-voetbalscheidsrechter
 Vladimir Fernández (wielrenner), Costa Ricaans wielrenner